Plantation peut faire référence à :
 Plantation, action de planter (plant) ou semer (semis) arbre, arbuste, céréale, légume
 Plantation, ensemble de parcelles agricoles formant une unité ou exploitation agricole fondée à l'origine par des colons européens qui pratiquaient la polyculture (système de culture en joualle par ex.), puis l'agriculture évoluant, se sont spécialisés dans :
 une seule activité agricole : plantation forestière (forêt), plantation fruitière (verger), plantation bocagère (bocage), plantation maraîchère
 ou une seule culture (monoculture) : châtaigneraie, plantation de thé, plantation de café (caféière), plantation de cannes à sucre (canneraie).

 Plantations en Irlande, installation de colons britanniques en Irlande aux  et .
 Plantation sur sol inversé, technique culturale simplifiée de plantation et restauration de la strate herbacée
 Économie de plantation, modèle économique associé à la plantation
 Société de plantation, société dont le fondement socio-économique est la pratique d'une agriculture à vocation spéculative dans des grandes plantations.

Toponyme 

 Plantation, ville du comté de Broward, en Floride ;
 Plantation, census-designated place située en Floride ;
 Plantation, ville située au Kentucky ;
 Plantation, un village, un hameau ou une agglomération au début de la colonisation de la Nouvelle-Angleterre.